Luigi Marino (chimico) (1873-1922), chimico italiano.
Luigi Marino (calciatore), ex calciatore italiano nato nel 1895.
Luigi Marino (politico 1938), politico italiano nato nel 1938.
Luigi Marino (politico 1947), politico italiano nato nel 1947.
Luigi Marino (architetto), architetto e storico dell'architettura.